Le Classic de Washington 2013 peut faire référence à : 
 Classic de Washington 2013 (ATP), tournoi de tennis masculin du circuit professionnel ATP.
 Classic de Washington 2013 (WTA), tournoi de tennis féminin du circuit professionnel WTA.